Esistono più comuni francesi con questo nome

Lugny – Aisne
Lugny – Saona e Loira